Die French Open 2016 im Badminton fanden vom 25. bis zum 30. Oktober 2016 in Paris statt.

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (1. Runde)
  Viktor Axelsen (2. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (Viertelfinale)
  Tian Houwei (2. Runde)
  Chou Tien-chen (Viertelfinale)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
  Ng Ka Long (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (zurückgezogen)
  Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
  Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
  Tai Tzu-ying (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (Halbfinale)
  P. V. Sindhu (2. Runde)
  Sun Yu (Halbfinale)
  Akane Yamaguchi (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Chai Biao / Hong Wei (zurückgezogen)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (2. Runde)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (1. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Viertelfinale)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Viertelfinale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Viertelfinale)
  Luo Ying / Luo Yu (2. Runde)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Finale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Finale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Halbfinale)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (zurückgezogen)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (1. Runde)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (Champion)
  Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 yonexifb.comn
 BWF World Superseries

2016
Badminton 2016
Badmintonwettbewerb in Paris